Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 в зоне КОНКАКАФ проходил с марта 2021 года по март 2022 года и определил участников ЧМ-2022 в Катаре от Северной и Центральной Америки. Первые 3 команды вышли в финальный турнир чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая 4 место, участвовала в межконтинентальных стыковых матчах с победителем отбора в Океании.

Формат 
27 июля 2020 года КОНКАКАФ объявила новый формат отбора на ЧМ-2022:
 Первый раунд: 30 команд КОНКАКАФ, занимающие места с 6 по 35 в рейтинге ФИФА будут разделены на 6 групп по 5 команд в каждой. Победители групп выходят в следующий раунд.
 Второй раунд: 6 победителей групп распределят по парам и они сыграют «дома» и «в гостях». Победители матчей проходят дальше.
 Финальный раунд: 3 лучшие команды присоединятся к 5 лучших, не играющих в квалификации и сыграют в два круга, дома и в гостях. Первые три команды выгли в финальный турнир чемпионата мира напрямую, а четвёртая в стыковые матчи.

Участники

Первый раунд 
Команды были разделены по группам. Турнир стартовал 24 марта 2021 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E 

 снялась с турнира

Группа F

Второй раунд 
6 победителей групп были распределены по парам и сыграли по 2 матча.

|}

 вышел в следующий раунд, победив по сумме двух матчей со счётом 6:0.

 вышла в следующий раунд, победив по сумме двух матчей со счётом 4:0.

 вышла в следующий раунд, победив по сумме двух матчей со счётом 2:1.

Третий раунд 
В третьем раунде приняли участие , , , и , а также три команды-победительницы второго раунда. По итогам двухкругового турнира три лучших команды попали на ЧМ, а 4-я отправилась в стыковые матчи.

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

 7 тур

 8 тур

 9 тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

Бомбардиры

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2022
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19